Het waterpolotoernooi voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro begon op 6 en eindigde op 20 augustus. De twaalf deelnemende teams waren verdeeld over twee groepen van zes, waarin een halve competitie werd gespeeld. Aan het einde van de groepsfase gingen de nummers één tot en met vier van elke groep door naar de kwartfinales, de winnaars van de vier kwartfinales stootten door naar de halve finales. De winnaars van de halve finales gingen door naar de finale, de verliezers van de halve finales speelden een wedstrijd om de bronzen medaille. 

Servië won het olympisch goud door in de finale te winnen van Kroatië (7–11). Italië won het brons ten koste van Montenegro, dat voor de derde maal op rij de bronzen finale verloor.

Groepsfase

Groep A 
Stand

Wedstrijden
alle tijden zijn lokale tijd (UTC−3:00)

Groep B 

Wedstrijden
alle tijden zijn lokale tijd (UTC−3:00)

Knock-outfase

Medaillerondes 
{{Wedstrijdschema laatste 8 met seeds
| RD1 = 
| RD2 = 
| RD3 = 
| verliezersronde = troostfinale
| width=250px

| RD1-seed1=A1
| RD1-team1= 
| RD1-score1= 9 (2)
| RD1-seed2=B4
| RD1-team2= 
| RD1-score2=

Plaatsen 5–8

Bron 
  Wedstrijdschema

Mannen